Хаметова () — тюркская фамилия. Известные носители:
 Хаметова, Хабибамал Бикмухаметовна (1890—2011) — российская долгожительница.
 Хаметова, Ханбиче Шихрагимовна (род. 1938) — народная поэтесса Дагестана.
 Хаметова, Милана (род. 2010) — российская певица, видеоблогер и модель.